

События 
 18 октября — Ахенский мирный договор между Австрией, Великобританией и Францией. Права Марии Терезии признаны, Австрийская теряет почти всю Силезию, отошедшую к Пруссии, и ряд владений в Италии. Гарантирована Прагматическая санкция. Франция возвращает англичанам Мадрас в обмен на Луисбург (Канада), захваченный англичанами. Парма переходит к боковой ветви Бурбонов. Ломбардия вошла в состав австрийских владений.
 Май — июнь — народные восстания в Голландии. Выступления в Лейдене, Гааге, Хаарлеме, Амстердаме.
 С 1748 — герцог Пармы и Пьяченцы Филипп Бурбон, сын Филиппа V.
 Военная реформа в Австрии. Набор проводился по мобилизационным спискам в военных округах. Рекруты служили пожизненно.
 Адиль-шах, правитель Персии из династии Афшаридов, свергнут и ослеплён своим братом Ибрахим-ханом (убит в следующем году по приказу Шахрох-шаха).
 Ибрахим-хан свергнут и убит своим двоюродным племянником Шахрох-шахом.
 Смерть Абулхайр-хана.

Наука

Литература

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1748 году
 25 апреля — Паолин Святого Варфоломея, иеромонах ордена босых кармелитов, миссионер и востоковед, отец европейской индологии.
 30 августа — Жак-Луи Давид, французский художник, основоположник французского неоклассицизма.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1748 году
 23 марта — Иоганн Готфрид Вальтер, немецкий теоретик музыки и композитор (род. 1684).

См. также

Примечания